Hôtel de ville kan syfta på:

 Hôtel de ville – en byggnad i franskspråkiga områden för en kommuns administration, se kommunhus
 Hôtel de ville, Paris – stadshuset i Paris
 Hôtel de Ville (Paris metro) – en centralt belägen tunnelbanestation i Paris tunnelbana
 Hôtel de Ville de Montréal – stadshuset i Montréal, se Montreals stadshus